Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kerry Melville 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Billie Jean King (semifinali)
 Nancy Richey (primo turno)
 Margaret Court (primo turno)
 Chris Evert (Campionessa)

 Kerry Melville (finale)
 Rosie Casals (primo turno)
 Françoise Dürr (semifinali)
 Wendy Overton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1972